Die Thyreophora (gr. „Schildträger“) sind ein Taxon der Dinosaurier aus der Gruppe der Vogelbeckensaurier (Ornithischia). Neben einigen basalen Vertretern umfassen sie die Stegosauria und die Ankylosauria.

Thyreophora sind durch die Knochenschuppen gekennzeichnet. Die basalen Vertreter haben in Längsreihen verlaufende, kleine Schuppen; bei den Stegosauriern entwickelte sich eine Doppelreihe aus Platten oder Stacheln entlang des Rückens und des Schwanzes und bei den Ankylosauriern bildete sich eine „Panzerung“ aus Knochenplatten.

Es waren eher schwerfällig gebaute Tiere, bis auf die basalen Formen waren sie quadruped (auf allen vieren laufend). Alle Tiere waren Pflanzenfresser.

Thyreophora lebten vom Unteren Jura bis in die Oberkreide. Die basalen Vertreter kamen nur im Unteren Jura vor, die Stegosauria hatten ihre Blütezeit im Oberen Jura, starben aber in der Kreidezeit aus. Die Ankylosaurier hatten ihren Höhepunkt in der Oberkreide, bevor sie durch das Massenaussterben am Ende dieser Periode verschwanden.

Der Name wurde 1915 von dem ungarischen Paläontologen Franz Baron von Nopcsa für eine ursprünglich viel größere Gruppe von Dinosauriern vorgeschlagen und wurde seit Mitte der 1980er im heutigen Sinn in der Taxonomie verwendet.

Systematik 
Die Thyreophora setzen sich aus einigen basalen Vertretern (Scutellosaurus, Emausaurus und Scelidosaurus) sowie den Eurypoda (Stegosauria und Ankylosauria) zusammen.

Die Gattungen Bienosaurus und Tatisaurus gelten als Thyreopora incertae sedis, das heißt, die Funde sind für eine genaue systematische Zuordnung zu spärlich.

Ein mögliches Kladogramm der Thyreophora sieht folgendermaßen aus:

Literatur 
 David B. Weishampel, Peter Dodson, Halszka Osmólska (Hrsg.): The Dinosauria. 2. Ausgabe. University of California Press, Berkeley CA u. a. 2004, ISBN 0-520-24209-2.
 David E. Fastovsky, David B. Weishampel: The Evolution and Extinction of the Dinosaurs. 2. Ausgabe. Cambridge University Press, Cambridge 2005, ISBN 0-521-81172-4.

Weblinks

Einzelnachweise 

Ornithischia
Vogelbeckensaurier